een kruisvluchtwapen: V1 (wapen)
een deel van de visuele schors
maximale snelheid waarmee bij een vliegtuig de start kan worden afgebroken, zie V-snelheden